

Osoby o nazwisku Apfel 
 Alfred Apfel (1882–1940) – niemiecki prawnik
 Holger Apfel (ur. 1970) – niemiecki polityk

Inne 
 Skala Apfel – w anestezjologii skala określająca stopień prawdopodobieństwa wystąpienia nudności i wymiotów pooperacyjnych